

Geografia
 Ormea – comune italiano della provincia di Cuneo, Piemonte
 Pizzo d'Ormea – montagna delle Alpi Liguri, nel comune omonimo

Persone
 Carlo Vincenzo Ferrero d'Ormea (1680-1745) – politico italiano
 Willem Ormea (1591/1611-1673) – pittore fiammingo